Bończa peut désigner

Toponymie
en Pologne

 Bończa est un village de la voïvodie de Grande-Pologne 
 Bończa est un village de la voïvodie de Lublin 
 Bończa est un village de la voïvodie de Mazovie